Hromádka oder Hromadka ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hromádka (1909–?), tschechoslowakischer Skirennläufer

 Wolfgang Hromadka (* 1937), deutscher Jurist